

Sigle 
 Acute Respiratory Disease  – affezione respiratoria acuta, in patologia
 Alliance Républicaine Démocratique  – partito politico francese
 Apple Remote Desktop  – programma per macOS
 Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland  – ente radio-televisivo tedesco, meglio noto come ARD

Codici 
 ARD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alor (Indonesia)
 ard – codice ISO 639-3 della lingua arabana
 ARD – codice ISO 3166-2:GB di Ards (Regno Unito)

Altro 
 Ard Rennat  – personaggio DC Comics, Lanterna Verde deceduta del Settore 47